Herrnhausen bezeichnet:

 Herrnhausen (Eurasburg), ehemalige Gemeinde im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Herrnhausen, historische Schreibweise von Hannover-Herrenhausen

Siehe auch:

 Herrenhausen
 Herrhausen
 Herrenhaus